Sprechende Grabsteine steht für:

 Sprechende Grabsteine (Amrum), Grabsteine in Nebel auf Amrum
 Sprechende Grabsteine (Föhr), Grabsteine auf Föhr